Het ATP-toernooi van Lyon 1990 (met de officiële naam Grand Prix de Tennis de Lyon 1990) werd van 15 tot en met 21 oktober 1990 gespeeld in de Franse stad Lyon. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Palais des Sports de Gerland.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Lyon
Lyon 1990